Саркуз — деревня в Кизнерском районе Удмуртии
 Саркуз — станция в Кизнерском районе Удмуртии